Ansan (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Gers
Ansan (Zuid-Korea), een stad in de Zuid-Koreaanse provincie Geyonggi